

Geografia
Stati Uniti d'America
 Sellers – cittadina della contea di Marion, nella Carolina del Sud

Musica
 The Beatles' Million Sellers – disco dei Beatles del 1965
 Peter Sellers and the Hollywood Party – gruppo rock psichedelico italiano

Persone
 Ann Henderson-Sellers (1952) – climatologa statunitense 
 Brad Sellers (1962) – ex cestista statunitense 
 Catherine Sellers – attrice televisiva francese
 Kurt Sellers (1982) – ex wrestler statunitense
 Larry Sellers (1949-2021) – attore e stuntman statunitense
 Mary Sellers (1962) – attrice e regista statunitense
 Michael Sellers (1975) – giocatore di football americano statunitense
 Michael Sellers (1954-2006) – attore britannico, figlio di Peter
 Peter Sellers (1925-1980) – attore, sceneggiatore e regista inglese 
 Phil Sellers (1953) – ex cestista statunitense
 Piers Sellers (1955-2016) – astronauta britannico, naturalizzato statunitense 
 Rex Sellers (1950) – ex velista neozelandese
 Rod Sellers (1970) – ex cestista statunitense
 Rosabell Laurenti Sellers – attrice statunitense naturalizzata italiana (1996-  )
 Sabrina Sellers, pseudonimo di Sabrina Siani (1963) – attrice italiana 
 Scott Sellers – cantante della band NOFX negli anni 1985-1986
 Steve Sellers – tastierista del gruppo Ghost of the Robot
 William Sellers (1824-1905) – ingegnere statunitense

Altro
 17078 Sellers – asteroide della fascia principale, scoperto nel 1999
 Andrew Sellers – personaggio della serie televisiva Dottor Simon Locke